Појам Карло IV може да се односи на:

 Карло IV, цар Светог римског царства, цар Светог римског царства
 Шарл IV, краљ Француске и Наваре од 1322. до 1328. године